Architect — сольний проект німецького музиканта Данієля Маєра. Музика Architect — це унікальна суміш IDM, електроніки та ембіенту.

Дискографія

Альбоми 
 1998 — Galactic Edge
 1998 — Galactic Supermarket
 2004 — I Went Out Shopping To Get Some Noise
 2005 — Noise Is Out Of Stock
 2005 — The Analysis of Noise Trading
 2007 — Lower Lip Interface
 2010 — Consume Adapt Create
 2013 — Mine

Див. також 
 Haujobb
 Diaphane
 Trifonic

Посилання 
 Сторінка на myspace  
 Сторінка на facebook 
 YouTube 
 soundcloud  

Електронна музика
Музичні напрями
IDM-музиканти